Патентува́ння може означати:
у підприємництві:
Патентування — затвердження документом — торговим патентом права суб'єкта господарювання на те, щоб займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку.

у металургії:
Патентування — термічна обробка (один із способів ізотермічного гартування) сталі, що супроводиться ізотермічним (при постійній температурі) розпадом переохолодженого аустеніту з утворенням тонкопластинчастого сорбіту.

у технічній творчості:
Патентування — оформлення документів на отримання виняткових прав на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, які держава гарантує патентовласнику, тобто винахіднику або особі, якій винахідник передав виняткові майнові права.

Примітки